Duch ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Duch (1896–1980), polnischer General
 Jaume Duch Guillot (* 1962), spanischer EU-Beamter und Sprecher des Europäischen Parlaments
 Karl Duch (1898–1973), österreichischer Koch, Kochlehrer, Kochlehr-und Kochbuch Autor
 Karl Duch (Fußballspieler) (* 1914), deutscher Fußballspieler
 Max Duch (1905–1988), deutscher Chemiker und Nationalpreisträger der DDR
 Miroslav Duch (* 1979), tschechischer Skibergsteiger
 Oswald Duch (1918–2000), Flottillenadmiral der Deutschen Marine und zuletzt von 1973 bis 1978 Admiral der Marineausbildung

Duch ist der Kampfname von
 Kaing Guek Eav (1942–2020), Rote-Khmer-Mitglied